Песоцкое сельское поселение — муниципальное образование в Демянском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Пески.

География 
Территория сельского поселения расположена на юго-востоке Новгородской области, к востоку от Демянска. По территории протекают реки Явонь, Кунянка, Чернорученка, Головинец, Острочиновка, Снегиревка и другие.

История 
Песоцкое сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . С 12 апреля 2010 года в состав поселения вошли населённые пункты бывших Большелукского, Никольского и Филиппогорского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
На правом берегу реки Явонь, вблизи деревни Пески и в 8 км к востоку от Демянска, напротив устья Кунянки находится городище Пески-I (Княжна гора), которое П. А. Раппопорт считал первоначальным местом летописного города Демона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Песоцкого сельского поселения 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Демянского района